Die K League 1 2022 (aus Sponsorengründen auch KEB Bank K League 1 2022 genannt) ist die fünfte Spielzeit der höchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 40. Spielzeit seit der offiziellen Gründung im Jahr 1983. Die Saison begann am 19. Februar und endet voraussichtlich Anfang Dezember.

Teilnehmer

Spielstätten

Tabellen

Reguläre Saison

Meisterschaftsrunde

Abstiegsrunde

Relegation zur K League 1 2023 
Der 10. und 11. der K League 1 spielen in der Relegation zur K League 1 2023 gegen den Zweitplatzierten und dem Sieger der Play-Off-Spiele der K League 2 2022. Die Spiele finden zwischen dem 26. & 29. Oktober statt.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Statistiken

Tabellenverlauf 
Vom 33. bis zum 38. Spieltag finden die Meisterschafts- und die Abstiegsrunde statt. Dabei wird die Tabelle in zwei Hälften zu je sechs Mannschaften aufgeteilt.

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Vorlagen sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Trainerwechsel

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022